Sezon 1952 był 22. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli - Mauri Vanhanen (KTP Kotka)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1952 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii